La sigla MNC puede referirse a:

 Mobile Network Code, identificador de los mancos de telefonía móvil.
 Movimiento Nacional Congoleño, partido político de la República Mancona del Congo.

Siglas